Алекса́ндр Ермако́в:
 Ермаков, Александр Алексеевич (1922—2007) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Ермаков, Александр Владимирович (род. 1996) — российский гандболист. 
 Ермаков, Александр Владиславович (1957—2007) — историк, специалист по истории советского Урала.
 Ермаков, Александр Иванович (1916—1987) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Ермаков, Александр Михайлович (род. 1956) — член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Ермаков, Александр Семёнович (1921—1945) — лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Ермаков, Александр Юрьевич (род. 1952) — советский и российский актёр, народный артист России.